Bianca Andreescu era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al terzo turno da Anett Kontaveit.

Paula Badosa Gibert ha battuto in finale Viktoryja Azaranka con il punteggio di 7-6, 2-6, 7-6.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Karolína Plíšková (terzo turno)
  Iga Świątek (quarto turno)
  Barbora Krejčíková (quarto turno)
  Elina Svitolina (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Maria Sakkarī (secondo turno)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Belinda Bencic (ritirata)
  Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
  Angelique Kerber (quarti di finale)
  Simona Halep (terzo turno)
  Ons Jabeur (semifinale)
  Elena Rybakina (secondo turno)
  Elise Mertens (secondo turno)
  Cori Gauff (terzo turno)
  Bianca Andreescu (terzo turno)

 Emma Raducanu (secondo turno)
 Anett Kontaveit (quarti di finale)
 Jessica Pegula (quarti di finale)
 Dar'ja Kasatkina (terzo turno)
 Paula Badosa Gibert
 Danielle Collins (terzo turno)
 Leylah Fernandez (quarto turno)
 Jeļena Ostapenko (semifinale)
 Veronika Kudermetova (terzo turno)
 Tamara Zidanšek (terzo turno)
 Viktoryja Azaranka
 Sara Sorribes Tormo (secondo turno)
 Nadia Podoroska (ritirata)
 Camila Giorgi (secondo turno)
 Jil Teichmann (secondo turno)
 Sorana Cîrstea (terzo turno)

Wild card 

  Claire Liu (primo turno)
  Katrina Scott (primo turno)
  Elsa Jacquemot (primo turno)

 Kim Clijsters (primo turno) 
 Ashlyn Krueger (primo turno)
<li> Katie Volynets (primo turno)

Qualificate 

  Kateryna Kozlova (primo turno)
  Martina Trevisan (secondo turno)
  Elena-Gabriela Ruse (primo turno)
  Astra Sharma (secondo turno)
  Magdalena Fręch (secondo turno)
  Zarina Dijas (secondo turno)

  Mai Hontama (primo turno) 
  Anna Kalinskaja (quarto turno) 
  Usue Maitane Arconada (primo turno) 
  Liang En-shuo (primo turno) 
  Alycia Parks (primo turno) 
  Kirsten Flipkens (primo turno)

Lucky loser

  Jasmine Paolini (secondo turno)
  Kristína Kučová (secondo turno)
  Beatriz Haddad Maia (quarto turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni
 

BNP Paribas Open 2021